Сторожка — многозначное слово.

 Сторожка — небольшой домик, помещение для сторожа.
 Сторожка — река в Московской области России, приток Москвы.
 «Сторожка» () — психологический триллер 2019 года режиссёров Вероники Франц и Северина Фиалы с Райли Кио, Джейденом Мартеллом, Лией Макхью, а также Ричардом Армитиджем и Алисией Сильверстоун в главных ролях.

См. также 
 Красная Сторожка — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России.
 Кустова Сторожка — населённый пункт в Калининском районе Тверской области России.
 Лесная Сторожка Бегуша — населённый пункт в Кимрском районе Тверской области России.
 Сторожка Глыби — населённый пункт в Фировском районе Тверской области России.
 Шитова Сторожка — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области России.
 Сторожевая башня (значения)